Arses (koning), een Perziche koning
 Arses (geslacht), een vogelgeslacht